Blaney est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), gardien nord-irlandais de football
Dave Blaney (né en 1962), pilote américain de NASCAR
 (1928-2013), homme politique irlandais
 (né en 1962), homme politique australien
 (1854-1933), suffragette américaine
 (1925-2018), juge irlandais
 (né en 1948), ambassadeur et diplomate américain
 (née en 1986), joueuse et entraineuse australienne de football
Margaret-Ann Blaney (née en 1961), femme politique canadienne du Nouveau-Brunswick
 (1910-1940), capitaine militaire britannique
 (1922-1995), homme politique irlandais
Rachel Blaney, femme politique canadienne de Colombie-Britannique
 (né en 1985), joueur australien de football australien
Ryan Blaney (né en 1993), pilote américain de stock-car
Steven Blaney (né en 1965), homme politique canadien du Québec
Tim Blaney (né en 1959), marionnettiste et comédien américain
 (né en 1938), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick

Toponyme

, village d'Irlande du Nord

Voir aussi

Homonymie de patronyme